Красноречка — название населённых пунктов:

Россия 
 Красноречка — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.

Украина 
 Красноречка — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Красноречка — до 1954 г. название села Красногорка в Хорошевском районе Житомирской области.